Американская пищуха () — североамериканская певчая птица семейства пищуховых (Certhiidae).

Описание 
Американская пищуха длиной . Оперение верхней части тела коричнево-белое, нижней части белёсое, над глазами белая полоса. У неё длинный, тонкий, согнутый клюв и неподвижный хвост.

Распространение 
Американская пищуха живёт в хвойных и смешанных лесах на большей части Северной Америки до Центральной Америки, северные популяции на юго-востоке США и на севере Мексики.

Поведение 
Вне периода спаривания американская пищуха — это птица-одиночка, которая объединяется с другими мелкими птицами в большие стаи только в холодное время года. Она систематически осматривает деревья в поисках пауков и насекомых.

Размножение 
Американская пищуха гнездится между плющом, оторванной корой или в расщелине деревьев. Эти впадины набиваются корой, мхом и другим растительным материалом до тех пор, пока не получится мягкое гнездо в форме кармашка. Самка в одиночку высиживает от5 до  в течение .

Подвиды

Примечания 

Пищуховые (птицы)
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1838 году